Muralhas fernandinas do Porto;
 Cerca medieval de Évora;
 Muralhas fernandinas do Castelo de Elvas;
 Muralhas fernandinas de Lisboa.